Степа́нівка () — село Нижньогірського району Автономної Республіки Крим.